Osoby o tym nazwisku:
 Jagna Dobesz – polska scenografka, kostiumografka, charakteryzatorka
 Janusz L. Dobesz – polski historyk sztuki